De olympiska tävlingarna i tyngdlyftning 1976 avgjordes mellan den 18 och den 27 juli i Montréal. 173 deltagare tävlade i nio viktklasser.

Medaljsammanfattning

Medaljtabell

Medaljörer

Referenser 

 1976
Sporter vid olympiska sommarspelen 1976